Tournament of Champions ist die Bezeichnung von:
 einem Tennisturnier, siehe WTA Tournament of Champions
 einem Poker-Turnier, siehe  World Series of Poker Tournament of Champions
 einem Computerspiel für PlayStation, XBox und Wii, siehe  Tournament of Champions (Spiel)
 einem Modellflug-Wettkampf, siehe Tournament of Champions (Modellflug)
 einem Squash-Wettkampf, siehe Tournament of Champions (Squash)
 einem Bowling-Wettkampf, siehe Tournament of Champions (Bowling)